Babylonische Gefangenschaft steht für:

 eine Epoche der jüdischen Geschichte (597–539 v. Chr.), siehe Babylonisches Exil
 Babylonische Gefangenschaft der Kirche, eine Epoche des Papsttums unter französischem Einfluss (1309–1377), siehe Avignonesisches Papsttum
 eine der reformatorischen Hauptschriften Martin Luthers aus dem Jahr 1520, siehe Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche
 Babylonische Gefangenschaft (Gemälde), Werk von Eugène Delacroix (1798–1863)